Патлажан — фамилия, имеющая распространение среди евреев.

 Патлажан, Габриэль (псевдоним Спат; 1890—1967) — французский и американский художник, брат Н. Патлажана.
 Патлажан, Нюма (1888—1961) — французский и американский скульптор.
 Патлажан, Эвелин (Évelyne Patlagean, 1932—2008) — французский историк-византист.